Potekhine (masculin ; )  ou Potekhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Potekhine (1829-1908), écrivain et dramaturge russe.
 Bogdan Potekhine (1992), joueur de hockey sur glace russe.
 Nikolaï Potekhine (1834-1896), dramaturge et critique de théâtre russe.

Patronyme russe